Marko Kumar, slovenski hokejist, * 7. marec 1975, Ljubljana.

Kumar je bil med sezonama 1995 in 1998 član kluba Olimpija Hertz Ljubljana, od takrat pa igra za HK Slavijo. Leta 1999 je bil član slovenske reprezentance v hokeju na ledu.

Pregled kariere 

|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|

|
| 11
| 5
| 16
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 99
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 8
| 3
| 3
| 6
| -1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 5
| 3
| 0
| 3
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 13
| 4
| 2
| 6
| +4
| 67
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 23
| 12
| 12
| 24
|
| 39
|
| 4
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 13
| 4
| 6
| 10
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 5
| 6
| 11
|
| 14
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 23
| 9
| 7
| 16
|
| 80
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 17
| 16
| 10
| 26
|
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 14
| 5
| 5
| 10
|
| 4
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 38
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 22
| 13
| 7
| 20
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 16
| 4
| 4
| 8
| -1
| 50
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 19
| 16
| 11
| 27
|
| 24
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |194
| bgcolor="#7FFF00" |94
| bgcolor="#7FFF00" |73
| bgcolor="#7FFF00" |167
| bgcolor="#7FFF00" |+2
| bgcolor="#7FFF00" |462
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |22
| bgcolor="#7FFF00" |16
| bgcolor="#7FFF00" |10
| bgcolor="#7FFF00" |26
| bgcolor="#7FFF00" |-1
| bgcolor="#7FFF00" |54
|}

Glej tudi 
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski napadalci
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Slavija
Ljubljanski športniki